Markland – territorio descritto nelle saghe norrene

Persone
 Jeremiah Markland (1693-1776) – filologo classico inglese